Kipseli (grc. ) – miejscowość w Grecji, w prefekturze Zakintos
 Kipseli (grc. ) – jedna z dzielnic Aten właściwych
 Kipseli (grc. ) – jedna z dzielnic greckiego miasta Patra
 Kipseli (grc. ) – przylądek na wschodnim krańcu półwyspu Methana w Grecji, w nomarchii Pireus
 Kipseli (grc. ) – osada w prefekturze Xanthi w Grecji
Uwaga! Zwróć uwagę na różną pisownię grecką, przy tej samej polskiej transkrypcji.